Fichteschule oder Fichte-Schule bezeichnet

 Fichteschule (Bautzen)
 Fichteschule (Bremerhaven)
 Fichteschule (Hannover), in den 1950er Jahren errichtete Volksschule im hannoverschen Stadtteil Hainholz
 Fichte-Schule (Meißen), siehe Gymnasium Franziskaneum Meißen
 Fichte-Schule Mittweida
Siehe auch:
 Fichte-Gymnasium